Adriaan Metius
Metius (geslacht), een geslacht van loopkevers
Metius (inslagkrater) op de Maan